The Apartment Complex è un film per la televisione del 1999 diretto da Tobe Hooper.

Trama

Collegamenti esterni 
 

Film diretti da Tobe Hooper